The River (englisch für „der Fluss“) steht für:

 The River, Wolkenkratzer-Komplex in Thailand, siehe The River South Tower
 The River (Massachusetts), Bucht in den USA

Werktitel:
 Der Strom (1951), original The River, US-amerikanischer Film von Jean Renoir (1951)
 The River (Album), Doppelalbum von Bruce Springsteen (1980)
 Die erste Frau im Leben, original The River, US-amerikanischer Film von Frank Borzage (1928)
 Menschen am Fluß, original The River, US-amerikanischer Film von Mark Rydell (1984)

 The River (Lied), interpretiert von Davin Herbrüggen (2019)

Siehe auch:

 The Riverman (Film 2004)
 River (Begriffsklärung)